Los parenquimios (Parenchymia) son un clado de animales espiralios perteneciente al clado Lophotrochozoa que incluye a Nemertea y Platyhelminthes basados en las similitudes morfológicas entre ambos, los cuales son gusanos acelomados. 

Esta agrupación en un principio fue llamada Acoelomata y se situaba a este clado como el más basal de Bilateria debido a la falta de celoma en estos grupos, posteriormente los estudios moleculares han separado a estos filos y los han asignado a Spiralia en diferentes ubicaciones filogenéticas lo que implica que evolucionaron de ancestros con celoma. Las sinapomorfias incluyen una organización similar de las bandas ciliares en la larva de ambos grupos, así como la ausencia de celoma y quitina, recibe su nombre de la abundante parénquima que se encuentra entre la pared del cuerpo y los órganos internos de ambos.

Estudios moleculares recientes utilizando especies de evolución más lenta y métodos mejorados para poder evitar la atracción de ramas largas han concluido que este clado es monofilético y lo han situado como grupo hermano de los anélidos.

A continuación se muestra la filogenia con otros filos y clados de Lophotrochozoa:

Referencias 

Spiralia